Litvinchuk (, , , ) peut faire référence à :

 Artur Litvinchuk, sportif biélorusse,
 Maryna Litvinchuk, autre nom de Maryna Paltaran, joueuse ukrainienne de hockey,
 , footballeur biélorusse,
 , tireur sportif biélorusse,
 , personnalité universitaire polonaise,
 , biologiste russe,
 , biologiste russe,
 Leonardo Litwinczuk Alves, joueur brésilien de volleyball.